Las siglas RRHH pueden referirse a:

 Recursos humanos, trabajo que aporta el conjunto de colaboradores de una organización.
 Relaciones humanas', conjunto de interacciones que se dan entre los individuos de una sociedad.